Corytophanes är ett släkte av ödlor. Corytophanes ingår i familjen Corytophanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Corytophanes